Osoby o nazwisku Weider:
 Joe Weider (1919–2013) – kanadyjski kulturysta
 Ben Weider (1923–2008) – kanadyjski kulturysta